Palazzo dell’Aeronautica ist der Name mehrerer Gebäude in Italien:
 Palazzo dell’Aeronautica (Bari) in Bari
 Palazzo dell’Aeronautica (Bologna) in Bologna
 Palazzo dell’Aeronautica (Ferrara) in Ferrara
 Palazzo dell’Aeronauticaa (Mailand) in Mailand
 Palazzo dell’Aeronautica (Rom) in Rom